Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  d'infanterie (Allemagne)

Espagne

France 
  d'infanterie (France)

Japon

Royaume-Uni

Union soviétique
  de fusiliers motorisés de la Garde